Hejnov může být
 Hejnov (Orlické hory) – vrchol
 Hejnov (Holčovice) – část obce Holčovice v okrese Bruntál